Введенское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Ивановская область 
 Введенское сельское поселение — входит в Шуйский район

Курганская область 
 Введенское сельское поселение — входит в Кетовский район
 Введенское сельское поселение — входит в Мишкинский район

Липецкая область 
 Введенское сельское поселение — входит в Липецкий район
 Введенское сельское поселение — входит в Хлевенский район